Maps steht für:
 Maps (Künstler)
 Maps (Manga), Manga und 2 Animes
 Google Maps
 Nokia Maps
 Bing Maps
 Apple Maps
 Maps (Lied), Lied von Lesley Roy

MAPS steht als Abkürzung für:
 Kernkraftwerk Madras, ein Kernkraftwerk in Indien (Abk. steht für Madras Atomic Power Station)
 Meteoritics & Planetary Science, die Hauptzeitschrift der Meteoritical Society

Siehe auch:
 MAP (Begriffsklärung)

Abkürzung